Áyios Kharálambos kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Ágios Charálampos (ort i Grekland, Epirus), Nomós Ártas, 
 Ágios Charálampos (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Kilkís, 

Robotskapade Greklandförgreningar